El nombre Apofis o Apophis puede referirse a:

 Apofis, nombre helenizado de Apep, el símbolo de las fuerzas maléficas y de las tinieblas en la mitología egipcia, con forma de gigantesca serpiente;
 Apofis I, nombre helenizado de Apepi I, el quinto faraón hicso de la dinastía XV de Egipto;
 Apofis II, nombre helenizado de Apepi II, el posible sexto faraón de la dinastía XV de Egipto;
 (99942) Apophis, asteroide Atón cercano a la Tierra para el que han sido calculados en diversos momentos riesgos no despreciables de colisión con nuestro planeta;
 Apophis, un cráter de impacto en Ganímedes; o a
 Apophis, un personaje de la serie de televisión Stargate SG-1.